Ксе́ния Серге́евна Доро́нина (родилась 20 октября 1990 года в Москве) — российская спортсменка, двукратная чемпионка России в женском одиночном фигурном катании (2007 и 2008).

Карьера 
Начинала кататься у тренера Людмилы Суслиной, затем у Елены Буяновой, но в 2002 году по семейным обстоятельствам переехала из Москвы в Санкт-Петербург и поступила в группу Алексея Мишина.

В 2007 году сенсационно выиграла чемпионат России, обойдя гораздо более опытную Елену Соколову и Александру Иевлеву. На чемпионате Европы 2007 года выступила неудачно, стала только 28-й. На чемпионат мира того года вместо Дорониной поехала Арина Мартынова.

После этого провала, а также резкой критики со стороны тренера, летом 2007 года перешла к Алле Пятовой.

Следующий чемпионат страны Доронина также выиграла. Затем, на чемпионате Европы 2008 года показала 9-й результат, на чемпионате мира 2008 года в Гётеборге сталав 17-й.

Сезон 2008/2009 пропустила полностью из-за серьёзной болезни.

В сезоне 2009/2010 заняла 4-е место на 2-м этапе Кубка России в Перми и только 9-е на 4-м этапе в Москве, но была, в качестве исключения, включена Федерацией фигурного катания в состав участников чемпионата России 2010, где заняла 13-е место.

Больше в соревнованиях не участвовала, стала работать вторым тренером у Аллы Пятовой.

Спортивные достижения

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Фигуристы России
Чемпионы России по фигурному катанию
Родившиеся 20 октября
Родившиеся в 1990 году